Filmy
 Podwójne życie (The Beaver) − amerykański film dramatyczny w reżyserii Jodie Foster z 2011 roku
 Podwójne życie (Doble Vida) − argentyńska komedia romantyczna w reżyserii Claudio Gallardou i Adriána Garaya z 2005 roku
 Podwójne życie (Auggie Rose) − amerykański film dramatyczny w reżyserii Matthew Tabaka z 2000 roku
 Podwójne życie (Separate Lives) − amerykański thriller w reżyserii Davida Maddena z 1995 roku
 Podwójne życie (A Double Life) − amerykański film kryminalny w reżyserii George'a Cukora z 1947 roku
 Podwójne życie (Three Sinners) − amerykański film dramatyczny w reżyserii Rowlanda V. Lee z 1928 roku